Михаил Петрович Кулаков (29 марта 1927, Ленинград — 9 февраля 2010, Хайленд, Калифорния, США) — советский и российский протестантский библеист и переводчик Библии (в основном — Нового Завета), общественный и религиозный деятель, пастор, соучредитель российского отделения Международной ассоциации религиозной свободы (1992), основатель Института перевода Библии в Заокском (его директор и главный редактор — 1993—2009), почётный член правления Российского Библейского общества, был руководителем Церкви адвентистов седьмого дня в СССР (1990—1992). Перевод Нового Завета под редакцией Кулакова на современный русский язык был опубликован в 2000 году.

Биография 
Михаил Петрович Кулаков родился 29 марта 1927 г. в Ленинграде в семье священнослужителя одной из протестантских церквей христиан-адвентистов. Но уже в 1928 г. его отца, Петра Степановича Кулакова, направили для пасторского служения в Тулу. Жизнь семьи Кулаковых прочно оказалась связанной с этим городом. В 1934 году Михаил пошел здесь в школу, однако проучился он в ней недолго. В 1935 году за религиозную деятельность был арестован отец, суд приговорил его к тюремному заключению в лагеря Воркуты с последующей ссылкой в Сибирь. Вслед за отправленным в ссылку отцом семья Кулаковых переехала в селение Красный Ключ Красноярского края, где прожила до 1939 года. По окончании срока ссылки им пришлось переехать в Самару, затем в Майкоп и накануне Великой Отечественной войны в Иваново, где Михаил поступил в Ивановское художественное училище, которое успешно закончил в 1947 году

Там же в 1945 году принял крещение и начал своё церковное служение в качестве священнослужителя. В 1947 году, после очередного ареста отца, осуждённого на десять лет строгого режима, мать с сыновьями переезжают в Даугавпилс (Латвия). Здесь Михаил продолжает трудиться в церкви и одновременно преподаёт черчение и рисование в школах города. Через девять месяцев, в марте 1948 года, вместе со старшим братом Стефаном был арестован приехавшими из Иванова работниками МГБ. Отбыв под следствием шесть месяцев в Ивановской тюрьме, Михаил как руководитель непризнаваемой властями общины адвентистов решением Особого совещания был приговорён к пяти годам исправительно-трудовых работ в лагерях особого режима.

Годы заключения он провел в мордовских и казахстанских лагерях, где узникам поначалу отказывали в свиданиях с родными. М. П. Кулаков вспоминает эти годы как важный жизненный университет и благодарит Бога за то, что остался в живых (его старший брат, как и многие тысячи других людей, умер, не перенеся лагерной жизни). Находясь в заключении, имел возможность проповедовать людям, находящимся вместе с ним в лагерях.

В 1953 года по истечении срока заключения М. П. Кулаков был сослан на вечное поселение в казахское селение Мырзыкуль Кустанайской области. После вступления в брак в 1954 году он был освобождён из ссылки по амнистии. В 1955 года переехал с женой в Алма-Ату. Здесь Кулаковы включились в служение местной общины АСД.

Деятельность по объединению и развитию церкви 
В 1958 г. М. П. Кулаков был рукоположен в сан проповедника и избран главой неофициально существовавшей организации церкви АСД в республиках Средней Азии, Казахстана и Закавказья. На этом посту он нес служение до 1975 г.

В 60-70-е годы М. П. Кулакову вместе с его семьей приходилось постоянно менять место жительства из-за преследований. В 1960 г. он переезжает из Алма-Аты в село Аккуль Джамбульской области, затем в 1962 г. в Коканд, и оттуда в 1966 — в Чимкент. Ему приходилось жить на полулегальном положении, подвергаться арестам и общественным судам.

В конце 60-х гг. Генеральная конференция Церкви АСД (высший руководящий орган адвентистов, находящийся в США) безуспешно пыталась установить связь с адвентистами в Советском Союзе — деятельность церкви жестко контролировалась тогда органами государственной власти, которые препятствовали установлению духовных и административных контактов верующих, живущих в СССР, с их зарубежными единоверцами. На протяжении десятилетий адвентисты Советского Союза не могли присутствовать на международных съездах своей международной организации. В 1970 г. была предпринята новая попытка пригласить делегацию адвентистов из СССР на всемирный съезд в Детройте, однако ни М. П. Кулаков, получивший приглашение Генеральной конференции прибыть на съезд, ни другие служители не были выпущены из страны.

Между тем, осенью 1970 г. М. П. Кулакову удалось выехать в США по частному приглашению своей тёти Валентины Поповой (в девичестве Демидовой), проживавшей тогда в Калифорнии. Поездка в США совпала по времени с годичным совещанием ГК, куда М. П. Кулаков и был приглашён. Для конфессии это стало важным событием, так как с 1909 года ни один из руководителей отечественных адвентистов не бывал во всемирном центре. Президент Генеральной конференции Роберт Пирсон и другие руководители церкви проявили интерес к тому, что происходило с адвентистами в СССР. Зная о внутреннем разладе, господствовавшем в общинах АСД, об организационных трудностях, всемирное руководство уполномочивало М. П. Кулакова взять на себя ответственность за объединение разрозненных групп адвентистов в Советском Союзе.

В годы, последовавшие за посещением всемирного центра, М. П. Кулаков вместе со своими единоверцами в республиках Средней Азии и друзьями-коллегами в республиках Прибалтики, в Белоруссии, Украине и Молдавии стремился содействовать консолидации единоверцев. Эта цель на протяжении многих лет оставалась труднодостижимой, и Кулаков посвятил служению примирения и обустройства отечественной организации АСД более 20 лет жизни.

В 1975 году вместе с шестью другими руководителями церкви М. П. Кулаков получил возможность участвовать в работе очередного съезда Генеральной конференции в Вене. Впервые после долгих десятилетий Адвентистская Церковь Советского Союза была представлена на всемирном съезде. М. П. Кулаков был введен в состав Исполнительного комитета Генеральной конференции и стал членом Академии адвентистских служителей.

В том же 1975 году руководители Церкви АСД в Москве, Туле, Нижнем Новгороде, Петербурге и других городах России предложили М. П. Кулакову переехать из Казахстана в центр Российской республики для создания единой церковной организации на территории РСФСР. В ответ на эту просьбу и по рекомендации президента Генеральной конференции Роберта Пирсона Михаил Петрович переехал в Россию и в конце 1975 года поселился опять в Туле.

В марте 1977 года состоялся первый после 50-летней «паузы» официальный съезд адвентистов России. Целью его было объединить разрозненные группы адвентистов в одну церковную организацию. Прибывшие на съезд делегаты из многих общин республики избрали М. П. Кулакова главой адвентистской Церкви по областям и краям России. Однако власти не торопились дать разрешение на создание церковной организации, которая могла бы жить самостоятельно, по своему уставу.

Объединение адвентистов было достигнуто к концу 1980 года, когда в страну приехал президент Генеральной конференции Нил Вильсон. От имени всемирного центра адвентистов он заявил, что Генеральная конференция признает официальное руководство церкви в стране, предложил объединиться вокруг него всем адвентистам СССР.

В 1985 г. в Туле на полуофициальной встрече руководителей церкви АСД из всех республик был создан консультативный совет, объединивший адвентистов Советского Союза в одну организацию. М. П. Кулаков и  были избраны координаторами этой организации. Трудясь вместе с руководителями Церкви в разных республиках, они попытались и сумели организовать, насколько позволяли обстоятельства, принципиально приближенные к уставному церковному порядку, республиканские и местные объединения адвентистов по всей территории Советского Союза.

В 1987 г. адвентистский колледж штата Техас (США) присвоил М. П. Кулакову почетное звание доктора богословия.

Создание учебного заведения и издательства 
Одновременно с этим Михаил Петрович вместе со своим сыном Михаилом Михайловичем Кулаковым принял активное участие в создании Учебного центра для подготовки служителей Церкви АСД. После долгих усилий и напряженного диалога с властью и чиновниками разных рангов им удалось это сделать: семья Кулаковых переезжает в 1988 году в поселок Заокский, где и создается первая протестантская семинария в стране (в настоящее время Заокская духовная академия). Несколько лет спустя появляется и адвентистское издательство «Источник жизни».

В 1990 г. на всемирном съезде в Индианаполисе (США) было создано Европейско-азиатское отделение всемирной церкви АСД на территории теперь уже бывшего Советского Союза. Михаил Петрович Кулаков стал его главой.

Общественная деятельность 
В 70-е и 80-е годы, находясь в центре религиозной жизни СССР, М. П. Кулаков представлял АСД на встречах с общественностью внутри страны и на международных конференциях в защиту мира. Так, в 1977 г. он участвовал в работе проходившей в Москве Всемирной конференции . В 1982 г. Михаила Петровича пригласили принять участие в проходившей в Москве Всемирной конференции «Религиозные деятели за спасение священного дара жизни от ядерной катастрофы». М. П. Кулакову приходилось неоднократно выезжать и на христианские мирные конференции, проходившие за рубежом. В 1978 году (22-27 июня) в составе делегации служителей ряда церквей Советского Союза он выезжал в Прагу для участия в работе миротворческой конференции (). В 1983 году (20-24 апреля) М. П. Кулаков принимал активное участие в работе такой же конференции в Швеции в г. Упсала (). В середине 80-х гг. он дважды выезжал в Японию для участия в проводившихся японскими христианами миротворческих конференциях.

Когда в США приобрела популярность идея «народной дипломатии» как действенного средства в снятии напряженности в мире и в связи с этим расширились возможности для встреч представителей общественности разных стран, Михаил Петрович как один из руководителей адвентистов получил приглашение принять участие во Всемирной конференции по американско-советским отношениям, проходившей в  (США) в 1987 году (21-26 августа).

В октябре 1987 г. М. П. Кулаков был введен в состав правления советского Детского фонда, где имел возможность сотрудничать с известным писателем, председателем названного фонда, Альбертом Лихановым в достижении целей, которые поставил перед собой фонд .

26 сентября 1990 г. Михаил Петрович был приглашен вместе с патриархом Алексием II на заседание Верховного Совета СССР, где изложил свой взгляд на проект нового закона о свободе вероисповедания. В конце 1990 г. в Кремле состоялась третья личная встреча М. П. Кулакова с М. С. Горбачёвым, для которого была важна в то время и поддержка религиозных деятелей страны.

Лично переживший преследования за религиозные убеждения и постоянно выступавший в защиту религиозной свободы, М. П. Кулаков принимал активное участие в работе международных конгрессов, посвященных защите религиозной свободы. В 1990 г. им было инициировано создание российского отделения Международной ассоциации религиозной свободы (International Religious Liberty Association). Став генеральным секретарем российского отделения Ассоциации, М. П. Кулаков представлял её в 1993—1995 гг. в Общественной Палате при Президенте РФ.

Вместе с о. Александром Борисовым Михаил Петрович участвовал в учреждении Российского Библейского общества. М. П. Кулаков обладал редчайшим дарованием объединять для благого дела самых разных людей и создавать атмосферу подлинной духовной и интеллектуальной свободы. Для него действительно не было «своих» и «чужих». Одной из его любимых библейских фраз была: «Где Дух Господень, там свобода».

Создание Института перевода Библии 
В 1992 г., полагая, что адвентистская церковная организация подготовила к этому времени опытных и ответственных руководителей, Михаил Петрович Кулаков поставил вопрос о своем уходе с поста главы церкви с тем, чтобы полностью посвятить себя переводу Библии на современный русский язык.  Заявление М. П. Кулакова нашло должное понимание среди священнослужителей, и он всецело переключился на работу по переводу Библии в созданном и возглавлявшемся им до последних дней жизни Институте Перевода Библии. М. П. Кулаков замыслил этот переводческий проект как свободный от конфессиональных пристрастий и пригласил к работе над ним самый широкий круг специалистов из разных конфессий.

Некоторое время совмещал эту деятельность с ответственным служением генерального секретаря российского отделения Международной ассоциации религиозной свободы и чтением курса гомилетики в Заокской духовной академии. Затем ему пришлось отказаться от других дел и занятий, чтобы завершить перевод Нового Завета. В апреле 2000 года вышло в свет первое издание «Нового Завета в современном русском переводе». Весь тираж (12 500 экз.) разошелся в течение года, и по многочисленным просьбам было предпринято повторное издание с учетом пожеланий и замечаний читателей.

В 2000 году после съезда Церкви адвентистов седьмого дня в г. Торонто, где Кулаков вручил Новый Завет главе Всемирной адвентистской церкви, было принято решение продолжать работу над переводом Библии. По ряду обстоятельств М. П. Кулаков со своей супругой в декабре 2000 года переехал в США, и работа Института перевода Библии продолжилась в непростых условиях: связь с сотрудниками, оставшимися в России, поддерживалась по электронной почте. За несколько лет такой деятельности было подготовлено уже упоминавшееся повторное издание Нового Завета и Псалтыри в современном русском переводе, а также Пятикнижие Моисеево в современном русском переводе, книги пророка Даниила и Малых пророков. В августе 2001 года  присудил Кулакову вторую почётную степень доктора богословия за перевод Священного Писания.

Кончина и погребение 
После своего отъезда трижды приезжал в Россию, летом 2006 года, в январе 2008 и в июле 2009 года для творческих и деловых встреч со своими сотрудниками и собратьями. Осенью 2009 года у М. П. Кулакова была обнаружена опухоль мозга. Он проходил лечение в клинике при университете Лома-Линда (Loma Linda University).

Скончался в среду, 10 февраля 2010 года, у себя дома, в г. Хайленд, штат Калифорния, США, в окружении близких. В день его смерти в созданный им Институт перевода Библии в Заокском доставили свеженапечатанные экземпляры нового перевода Пятикнижия Моисеева, над которым он работал последние пять лет. По решению совета попечителей в 2010 году Институту перевода Библии в Заокском присвоено имя Михаила Петровича Кулакова.

Михаил Петрович Кулаков захоронен на Гленвудском кладбище в Вашингтоне.

Семья 

 Сын — Михаил Михайлович Кулаков. В 1984 году  получил бакалавра гуманитарных наук по теологии. В 1992 году в  магистра гуманитарных наук по теологии. В 2002 году получил доктора философии по теологии колледжа Крайст-черч Оксфордского университета. Профессор кафедры религиоведения . В 2009 — 2015 годах — директор Института перевода Библии в Заокском.

Гражданская позиция 
В одном из своих последних интервью Михаил Петрович говорил: «У меня вызывает большую озабоченность сегодня недооценка важности свободы человеческой личности. Мы прошли эту тяжёлую полосу, когда как асфальтным катком пытались раскатать и расплющить всякую индивидуальность и подавить свободу самовыражения. Забыть об этом невозможно, нельзя! Об этом должны помнить те, кто печется о благополучии своей родной страны, о своих детях, о своем потомстве. Каждый из нас должен думать о том, какие сегодня закладываются основания для того, чтобы наше российское общество могло жить полной жизнью, радостной, спокойной, без тревоги, что тебя подавят или сотрут в порошок и не позволят выражать себя свободно. А это так важно. Это то, что может сохранить нас как народ и как страну от тех ужасов, которые были пережиты нами в XX веке».

Публикации 
 
 
 
 
 Кулаков М. П. Церковь и меч государства
 Kulakov M., Schurch M. Though the Heavens Fall. Review & Herald Publishing. 2008. — 192 p. — ISBN 978-0-8280-2366-5
 Kulakov M . When the KGB came calling. Liberty. 1994. № 1 pp. 14-20

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Адвентизм в России
Адвентисты седьмого дня
Пасторы США
Пасторы по алфавиту
Пасторы СССР
Церковные деятели XX века
Библеисты СССР
Библеисты России
Библеисты США
Переводчики Библии
Почётные доктора университетов США
Выпускники Ивановского художественного училища
Освобождённые по амнистии 1953 года